Tom Wilson – produttore discografico statunitense
Tom Wilson – attore statunitense (1880-1965)
Tom Wilson – calciatore inglese
 Thomas F. Wilson, talvolta accreditato come Tom Wilson – attore statunitense (n. 1959)